Vauxhall Carlton – samochód produkowany przez Vauxhall Motors w latach 1978-1986 (odpowiednik samochodu Opel Rekord E)
 Vauxhall Carlton – samochód produkowany przez Vauxhall Motors w latach 1986-1994 (odpowiednik samochodu Opel Omega A)

Carlton